La Vision de Femmes, et d'une mesure à grains appelée aussi Vision d'une Femme est une parabole de l'Ancien Testament. Elle est citée dans le livre de Zacharie. Elle parle du mal qui s'est emparé de l'Église.

Texte 
Livre de Zacharie, chapitre 5, versets 5 à 11:

« L'ange qui parlait avec moi s'avança, et il me dit: Lève les yeux, et regarde ce qui sort là. Je répondis: Qu'est-ce? Et il dit: C'est la mesure à grains qui sort. Il ajouta: C'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de la mesure. Il dit : C'est l'iniquité. Et il la repoussa dans la mesure, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes; elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent la mesure entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Où emportent-elles la mesure? Il me répondit: Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Schinear; et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. »

Traduction Bible Louis Segond.

Interprétation 

Cette parabole parle des tribus d'Israël qui ont été décimées aux quatre vents du fait du mal les rongeant de l'intérieur, d'après Edward Mitchell. Elle aborde aussi le sujet qui mène l'humanité depuis l'apparition de la foi: le bien et le mal qui luttent afin que ce dernier soit éradiqué. La mesure à grains est la maison d'Israël, la femme la méchanceté. Et le pasteur de citer le livre de Jérémie: « Je le sais, ô Éternel! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir; Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, A diriger ses pas » (), et, le livre d'Ésaïe: « Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, Il lui a donné ses instructions » () .

Notes et références

Voir aussi 
 Le Décalogue

Parabole de l'Ancien Testament